Alegeri locale din 2003 în Republica Moldova au avut loc pe 25 mai și 8 iunie.

În urma alegerilor au fost aleși 898 primari, 1,126 consilieri raionali și 10,841 consilieri sătești/comunali/orășenești. Primul tur de scrutin din 25 mai a fost validat, în toate cele 35 de circumscripții electorale fiind depășit baremul de validare a alegerilor de 1/3. Deoarece pe 25 mai, în 397 localități nici-unul dintre candidații la funcția de primar nu a acumulat 50% din voturile alegătorilor necesare pentru victoria în alegeri, pe 8 iunie a fost organizat turul doi de scrutin.

Rezultate

Rezultatele alegerilor locale pe țară 

 Notă: Inclusiv voturile nevalabile și valabil exprimate de alegătorii suburbiilor municipiilor Chișinău și Bălți la alegerea primarilor acestor municipii.

Referințe

Alegeri locale în Republica Moldova
2003 în Republica Moldova